Een verkeersweg:
N524 (België)
N524 (Frankrijk)
N524 (Nederland), zie Provinciale weg 524